Kim puede referirse a:

Personalidades

Políticos

Presidentes de Corea del Norte 

 Kim Il-sung (1912-1994), político comunista y jefe de Estado de Corea del Norte desde 1948 hasta su muerte, en 1994.
 Kim Jong-il (1942-2011), político y militar norcoreano, hijo y sucesor del anterior.
 Kim Jong-un (n. 1983), político y militar norcoreano, hijo del anterior, actual presidente de la Comisión Nacional de Defensa y líder de facto de Corea del Norte.

Presidentes de Corea del Sur 

 Kim Dae-Jung (1925-2009), político surcoreano que llegó a ser presidente de Corea del Sur y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 2000.
 Kim Young Sam (1927-2015), líder de oposición moderada de Corea del Sur que se desempeñó como presidente de sus país (de 1993 a 1998) después de que su partido se fusionara con el partido gobernante.

Otros políticos coreanos o de origen coreano 

 Kim Bo-hyon (1871-1955), campesino y político coreano, abuelo de Kim Il-sung, bisabuelo de Kim Jong-il y tatarabuelo de Kim Jong-un. 
 Harry Kim, primer coreano-estadounidense elegido en un cargo político en Estados Unidos.
 Kim Hyŏng-jik (1894-1926), activista de la independencia de Corea, hijo de Kim Bo-hyon, padre de Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-il y bisabuelo de Kim Jong-un. 
 Kim Jaegyu, militar y alto cargo de la inteligencia surcoreana.
 Kim Koo (1876-1949), el sexto y último presidente de la Corea unificada.
 Kim Yo-Jong (n. 1987), política y diplomática norcoreana, hermana del actual presidente Kim Jong-Un.

Si no nos atenta alguien, no atacaremos jamás contra alguien.

Políticos no coreanos 

 Kim Beazley (n. 1948), expolítico y exacadémico australiano, actualmente embajador de Australia en Estados Unidos.
 Kim Campbell (n. 1947), abogada y política canadiense, la primera y única mujer (hasta la fecha) en alcanzar el cargo de primer ministro de Canadá.
 Kim Philby (1912-1988), espía británico que desertó a la Unión Soviética.

Artistas 

 Daniel Dae Kim (n.  1968), actor estadounidense de origen coreano.
 Kim, seudónimo de Joaquim Aubert Puigarnau, dibujante e historietista catalán.
 Kim Basinger (n.  1953), actriz y exmodelo estadounidense.
 Kim Carnes (n. 1945), cantante y compositora estadounidense.
 Kim Cattrall (n. 1956), actriz británica. 
 Kim Chiu (n. 1990), cantante, actriz y modelo filipina de ascendencia china.
 Kim Deal (n. 1961), cantante, bajista, guitarrista y compositora estadounidense.
 Kim Deitch (n. 1944), historietista estadounidense.
 Kim Fields (n. 1969), actriz estadounidense.
 Kim Gordon (n. 1953), cantante, guitarrista y bajista estadounidense.
 Kim Hyoyeon, más conocida simplemente como Hyoyeon; cantante, bailarina, modelo y actriz surcoreana, bailarina principal del grupo de chicas Girls' Generation.
 Kim Hyuna (n. 1992), más conocida simplemente como Hyuna, bailarina, cantante y rapera surcoreana.
Kim Ji-soo (n.1995), más conocida como Jisoo, cantante de la girlband "BlackPink", actriz y modelo.
 Kim Jonghyun (1990-2017), más conocido simplemente como Jonghyun era el cantante principal de la boyband SHINee.
 Kim Jung-sook (n. 1955), cantante de música clásica y primera dama surcoreana desde 2017 al presente.
 Kim Namjoon (n. 1994), más conocido simplemente como Namjoon o RM, rapero y líder surcoreano del grupo musical BTS.
 Kim Novak (n. 1933), actriz estadounidense.
 Kim Petersen (n. 1956), más conocido como King Diamond; músico y cantante danés.
 Kim Seokjin (n. 1992), más conocido simplemente como Jin, vocalista surcoreano en el grupo musical BTS.
 Kim Taeyeon (n. 1989), más conocida simplemente como Taeyeon; cantante, presentadora de televisión, bailarina y actriz surcoreana, líder y vocalista principal del grupo de chicas Girls' Generation.
 Kim Tae-hyung (n. 1995), más conocido como V, vocalista surcoreano en el grupo musical BTS.
 Kim Thayil, guitarrista principal de la banda de grunge Soundgarden.
 Kim Wilde (n. 1960), cantante de música pop británica.
Kim Woojin (n. 1997), cantante y bailarín solista.
 Lil' Kim (n. 1974), rapera estadounidense.
 Natalia Kim, actriz, modelo y presentadora de televisión argentina de origen burakumin (surcoreana-japonesa).
 Kim Da-hyun (n. 1998) cantante y rapera surcoreana e integrante del grupo de K-pop Twice.
Kim Da-hyun (n. 1980) actor de musicales, actor y cantante surcoreano.

Deportistas 

 Kim Bo-Kyung (n. 1989), futbolista surcoreano.
 Kim Clijsters (n. 1983), tenista profesional belga.
 Kim Gevaert (n. 1978), atleta belga.
 Kim Jong-il (n. 1962), atleta surcoreano.
 Kim Källström (n. 1982), futbolista sueco.
 Kim Rhode (n. 1979), tiradora olímpica estadounidense.
 Kim Yu-Na (n. 1990), patinadora artística sobre hielo surcoreana, y la vigente campeona mundial y olímpica.
 Nellie Kim (n. 1957), gimnasta rusa.

Otras personalidades 

 Andrés Kim Taegon, también conocido como Andrew Kim o Andrés Kim; primer sacerdote católico coreano, mártir.
 Jaegwon Kim (n. 1934), filósofo.
 Kim Jong-suk (1917-1949), primera dama norcoreana, esposa de Kim Il-sung, madre de Kim Jong-il y abuela de Kim Jong-un.
 Jim Yong Kim (n. 1959), médico coreano naturalizado estadounidense, presidente del Banco Mundial desde el 1 de julio de 2012.
 Kim Kardashian, empresaria estadounidense.
 Kim Peek (1951-2009), afectado del síndrome del sabio que inspiró la película Rain Man.
 Kim Shin-jo (n. 1942), exmilitar norcoreano y actual pastor protestante surcoreano, conocido por participar en el asalto a la Casa Azul en 1968.
 Stephen Kim Sou-hwan (1922-2009), cardenal de la Iglesia católica.

Personajes de ficción 

 Harry Kim, personaje de la serie de televisión Star Trek: Voyager.
 Kim Bauer, personaje de la serie de televisión 24.
 Kim Kaphwan, personaje de los juegos Fatal Fury y The King of Fighters.
Kim Tsunivsky, personaje de la serie TsuniLand.

Literatura, televisión y cinematografía 

 Kim, novela de aventuras protagonizada por un heroico niño espía en la India británica, de Rudyard Kipling.
 Kim de la India, película de 1950 de la MGM, adaptación de la novela anterior, y protagonizada por Errol Flynn.
 Kim Possible, serie de animación sobre un adolescente que lucha contra el crimen.

Otros 
 Los kim, grupo etno-lingüístico de la región de Mayo-Kebbi Este (Chad).
 Kim, poblado del condado de Las Ánimas, en el estado de Colorado (Estados Unidos).
 KIM, acrónimo de Kommunistichesky International Molodyozhi (‘Juventud Comunista Internacional’ o ‘Juventudes de la Internacional Comunista’).
 Khim, instrumento musical en Tailandia y Camboya.
 Kim, canción de Eminem, de su álbum The Marshall Mathers LP, dedicada a su mujer, Kim Mathers.
 Kim o gim; plato a base de algas propio de la gastronomía coreana.
 KIM, acrónimo de Kingdom Identity Ministries, una iglesia cristiana que propugna el supremacismo blanco en Estados Unidos.
 KIM-1, pequeño kit de microcomputador de los años 1970.